

Codici 
 XAW – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Capreol (OT) (Canada)

Sigle 
 X Athena Widgets  – libreria grafica